

Cinema 
 The Corner – film del 1916 diretto da Walter Edwards

Musica 
 The Corner – singolo di Common del 2005, dall'album Be
 The Corner – album degli Hieroglyphics del 2005
 The Corner – album di Christian Walz del 2008

Televisione 
 The Corner – miniserie televisiva

Architettura 
 The Corner – palazzo di Milano